Rummu kan syfta på följande platser:

Estland 

 Rummu, Kuusalu kommun, en by i Kuusalu kommun i landskapet Harjumaa, 
 Rummu, Lääne-Harju kommun, en småköping i Lääne-Harju kommun i landskapet Harjumaa, 
 Rummu, Läänemaa, en by i Ridala kommun i landskapet Läänemaa
 Rummu järv, en sjö i landskapet Harjumaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar